Aceasta este o listă a guberniilor Imperiului Rus (în ortografia înainte de 1918: губернія, ortografia după 1918: губерния) care au existat în statul țarist de la reforma administrativă din 1708 până la înființarea guberniei Holm în 1912 (inclusiv).

Unele dintre aceste gubernii au persistat în era sovietică (redenumite oblastii în anii 1920), în timp ce altele au fost subdivizate în continuare ca parte a politicii de „separare” (разукрупнение, razukrupnenie) din anii 1930. În timpul Împărțirii Poloniei (în anii 1780), multe gubernii au fost înlocuite cu viceregate, dar mai târziu (înainte de anii 1800) au fost refăcute ca gubernii.

Lista guberniilor

Note